UA:Ukrajinske radio ( UA:, deutsch Ukrainischer Rundfunk) ist der Veranstalter der öffentlich-rechtlichen Radiosender der Ukraine, vormals unter dem Namen Nazionalna Telekompanija Ukrajiny (; deutsch: Nationale Hörfunkgesellschaft der Ukraine; englisch: National Radio Company of Ukraine, NRCU) eigenständige staatliche Hörfunkanstalt der Ukraine. Der Hörfunkveranstalter ist seit 2017 Teil des neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Ukraine, Nazionalna Suspilna Teleradiokompanija Ukrajiny (UA:Suspilne mowlennja).

UA:Ukrajinske radio produziert drei nationale Programme (UR1, UR2 und UR3) und den Auslandssender Radio Ukraine International.

Siehe auch 
 NRCU Symphony Orchestra

Weblinks 
 Homepage des Senders

Rundfunkveranstalter
Hörfunk (Ukraine)
Mitglied der Europäischen Rundfunkunion